Николай Прозоровский:
 Прозоровский, Николай Львович (1907—1987) — советский кинооператор, участник Монгольской палеонтологической экспедиции.
 Прозоровский, Николай Петрович (1905—1935) — русский советский актёр кино